Кнежев двор може бити:

 Кнежев двор (Дубровник)
 Кнежев двор Монако - Кнежевска палата Монако